Кубок Греции по футболу 2011/2012 годов () — 70-й розыгрыш Кубка Греции по футболу.

Пятый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com

2011/2012
Спорт в Греции в 2011 году
Спорт в Греции в 2012 году
Греция
Греция